Евге́ний Гри́шин:
 Гришин, Евгений Анатольевич (род. 1961) — депутат Госдумы 6 созыва.
 Гришин, Евгений Борисович (род. 1959) — советский ватерполист, олимпийский чемпион.
 Гришин, Евгений Васильевич (1946—2016) — советский и российский химик-биоорганик.
 Гришин, Евгений Владимирович (1971—2004) — советский и российский игрок в хоккей с мячом.
 Гришин, Евгений Михайлович (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Гришин, Евгений Романович (1931—2005) — советский конькобежец и велосипедист, четырёхкратный олимпийский чемпион.